Paracyatholaimus är ett släkte av rundmaskar. Paracyatholaimus ingår i familjen Cyatholaimidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Rundmaskar
Paracyatholaimus